Ветеран труда может означать:

 Ветеран труда — почётное звание в СССР и России.
 Медаль «Ветеран труда» — одна из медалей СССР.
 Ветеран труда Нижегородской области.